Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але завершила тенісну кар'єру 14 травня 2008 року.

У фіналі Олена Дементьєва перемогла Дінару Сафіну з рахунком 6–3, 2–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

Medibank International Sydney, жінки, одиночний розряд
Medibank International 2009